Blechtrommel steht für

 Kleine Trommel

Siehe auch:
 Timbales
 Die Blechtrommel (Roman von Günter Grass)